Дми́трий Ку́зин: Кузин, Дмитрий Васильевич (ум. 1931) — деятель российского рабочего движения, соратник Г. Гапона.
 Кузин, Дмитрий Иванович (1913—1983) — тракторист, Герой Социалистического Труда.